

Équipes qualifiées 

 Autriche
Stephanie Brunner
Katharina Gallhuber
Katharina Liensberger
Manuel Feller
Michael Matt
Marco Schwarz
 Canada
Candace Crawford
Erin Mielzynski
Laurence St. Germain
Phil Brown
Trevor Philp
Erik Read
 République tchèque
Gabriela Capová
Martina Dubovská
Kateřina Pauláthová
Ondřej Berndt
Filip Forejtek
Jan Zabystřan
 France
Adeline Baud Mugnier
Nastasia Noens
Tessa Worley
Julien Lizeroux
Clément Noël
Alexis Pinturault
 Allemagne
Lena Dürr
Marina Wallner
Fritz Dopfer
Alexander Schmid
Linus Straßer
 Grande-Bretagne
Charlotte Guest
Alexandra Tilley
Dave Ryding
Laurie Taylor 
 Hongrie
Szonja Hozmann
Mariann Mimi Maróty
Márton Kékesi
Dalibor Šamšal
 Italie
Federica Brignone
Chiara Costazza
Irene Curtoni
Stefano Gross
Riccardo Tonetti
Alex Vinatzer
 Norvège
Nina Haver-Løseth
Kristin Lysdahl
Maren Skjøld
Sebastian Foss Solevåg
Leif Kristian Nestvold-Haugen
Jonathan Nordbotten
 Athlètes olympiques de Russie
Anastasiia Silanteva
Ekaterina Tkachenko
Alexander Khoroshilov
Ivan Kuznetsov
 Slovaquie
Soňa Moravčíková
Veronika Velez-Zuzulová
Petra Vlhová
Matej Falat
Adam Žampa
Andreas Žampa
 Slovénie
Ana Bucik
Maruša Ferk
Tina Robnik
Štefan Hadalin
Žan Kranjec 
 Corée du Sud
Gim So-hui
Kang Young-seo
Jung Dong-hyun
Kim Dong-woo 
 Suède
Frida Hansdotter
Anna Swenn-Larsson
Emelie Wikström
Mattias Hargin
Kristoffer Jakobsen
André Myhrer
 Suisse
Denise Feierabend
Wendy Holdener
Luca Aerni
Daniel Yule
Ramon Zenhäusern
 États-Unis
Patricia Mangan
Megan McJames
Alice Merryweather
David Chodounsky
Mark Engel
Nolan Kasper

Tableau

Tableau final

Notes et références 

Descente hommes